Zien, visuele waarneming
 Zien (Marco Borsato), een muziekalbum van Marco Borsato
 Zien (Stef Bos), een muziekalbum van Stef Bos
 Chip Zien, een Amerikaanse filmacteur